Юрий Торсуев:
 Торсуев, Юрий Владимирович (1929—2003) — советский издатель, директор издательства «Прогресс», главный редактор издательства «Планета», отец братьев-близнецов актёров Владимира и Юрия Торсуевых.
Торсуев, Юрий Сергеевич — советский коллекционер живописи, потомок купцов Башкировых.
 Торсуев, Юрий Юрьевич (род. 1966) — советский и российский актёр, известный по фильму «Приключения Электроника».